Il doppio del torneo di tennis Cologne Grand Prix 1971, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale Roy Emerson e Rod Laver 6-7, 3-6, 7-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tom Okker /  Marty Riessen (campioni)
 Roy Emerson /  Rod Laver (finale)
 Bob Carmichael /  Ray Ruffels (quarti di finale)

 Ken Rosewall /  Fred Stolle (primo turno)
 Andrés Gimeno /  Roger Taylor (quarti di finale)
 John Alexander /  Phil Dent (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cologne Grand Prix 1971